Adam Horovitz (1966-), rappeur américain, fils de Israel Horovitz
 David Horovitz (1962–), journaliste israélien
 Israel Horovitz (1939–2020), dramaturge américain
 Joseph Horovitz (1926-2022), compositeur et chef d'orchestre britannique
 Pauline Horovitz (1978-), réalisatrice française de documentaires et de courts-métrages.
Patronyme juif